I chierichetti o I ragazzi del coro (The Choirboys) – romanzo di Joseph Wambaugh del 1975
 I ragazzi del coro (The Choirboys) – film del 1977 diretto da Robert Aldrich